Bieg łączony mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach biegów narciarskich na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019. Zawody zostały rozegrane 23 lutego 2019 roku. W zawodach wzięło udział 74 zawodników.

Wyniki

Uwagi

Bibliografia 
 

Biegi narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019